Az 1996-os rali-világbajnokság volt a 24. rali-világbajnoki szezon. Január 9-én kezdődött és november 6-án lett vége. Az egyéni bajnok Tommi Mäkinen lett, a csapat világbajnok pedig a Subaru.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 
 1996-os rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali